Producent može biti:

 Filmski producent
 Glazbeni producent
 Izvršni producent